Kotilampi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kotilampi (sjö, lat 62,87, long 22,40), Österbotten, 
 Kotilampi (sjö, lat 62,37, long 21,23), Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar